Charles Larere (1827-1916), homme politique français 
Louis Larere (1861-1932), homme politique français 
Xavier Larere (1933), acteur et producteur français

Voir aussi 
 Catherine Larrère (née en 1944), philosophe française.

Homonymie de patronyme